Давид Налбандијан је бранио титулу, али је одлучио да не учествује те године.

Носиоци 
Прва четири носиоца су слободна у првом колу.

  Гаел Монфис (повукао се због повреде рамена)
  Томаш Бердих (друго коло)
  Станислас Вавринка (повукао се због повреде врата)
  Лејтон Хјуит (четвртфинале)

 
<li>  Сем Квери (прво коло)
<li>  Виктор Троицки (друго коло)
<li>  Игор Андрејев (прво коло)
<li>  Бенјамин Бекер (друго коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Жреб на сајту АТП

Међународно првенство Сиднеја — мушкарци појединачно
Међународно првенство Сиднеја 2010.